Алби може да се отнася за:
 Алби - град във Франция
 Алби – град в Италия
 Алби – село в Румъния
 Алби – град в Швеция
 Алби - прякорът на футболист от МК Донс